P 4.2 steht für folgende Lokomotiv-Baureihen:
 Oldenburgische P 4.2
 Preußische P 4.2